Freeform – componenti architettoniche a forma libera
 Freeform – rete televisiva via cavo statunitense
 Freeform – stile di programmazione radio

 Free form o free jazz – forma di musica sperimentale derivata dal jazz
 Free Form – album di Joe Harriott del 1960
 Free Form – album di Donald Byrd del 1963
 Free Form – dipinto di Jackson Pollock del 1946